Grijalba kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Grijalba (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Grijalba (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar